Мисте́цька ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Мистецька вулиця — вулиця в місті Берегове Закарпатської області.
 Мистецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Мистецька вулиця — вулиця в місті Нікополь Дніпропетровської області

Вулиці